Guerra hispano-francesa o guerra franco-española es el nombre que reciben varias guerras entre Francia y España; entre ellas:

 Las Guerras italianas (1494-1559), si bien no puede ser considerara exclusivamente como una guerra franco-española, se tiene que los enfrentamientos se extendieron en varias ocasiones hacia zonas ubicadas al Sur y al Norte de los Montes Pirineos;
 La intervención española en las Guerras de religión de Francia, que propiamente fue una serie de enfrentamientos intermitentes que en suma puede ser considerada como una guerra civil en territorio francés (1562-1598);
 La guerra franco-española (1635-1659), se generó como consecuencia de la entrada de Francia en la guerra de los Treinta Años;
 La guerra de la Independencia Española (1808-1814), dentro de las Guerras Napoleónicas.